Il leone d'inverno – testo teatrale di James Goldman, basato sulle vicende di Eleonora d'Aquitania ed Enrico II d'Inghilterra.
Il leone d'inverno – film del 1968 di Anthony Harvey, con Peter O'Toole e Katharine Hepburn.
Il leone d'inverno – film televisivo del 2003 di Andrej Končalovskij, con Patrick Stewart e Glenn Close.